Das American Collegiate Invitational 2015 war ein Einladungsturnier im US-amerikanischen College Tennis, das parallel zur zweiten Woche der US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City stattfand.

Herren

Setzliste

Turnierplan

Damen

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Herren (Memento vom 5. März 2016 im Internet Archive)
 Turnierplan Damen (pdf, englisch)

College-Tennis-Saison 2015/16
US Open 2015
2015